Seley est le nom de plusieurs îles islandaises :

 Seley, rattachée administrativement à Fjarðabyggð, municipalité de la région Austurland ;
 Seley, rattachée administrativement à Stykkishólmur, municipalité de la région Vesturland.